Laichinger Alb – związek gmin w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Volksbank Laichinger Alb – bank w Niemczech